

Пепін — місто, штат Вісконсин
 Пепін — селище, штат Вісконсин